O termo Marcílio pode ser:

 Marsílio Ficino, o filósofo que traduziu obras d eplatão do grego para o latim.
 Rei Marsílio, rei de Saragoça.

Desambiguação